Orsbeck bezeichnet:

 Orsbeck, Ort in Nordrhein-Westfalen

Orsbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich von Orsbeck († 1626), Domherr in Münster und Paderborn
 Johann Friedrich von Orsbeck (- 1696), Herr zu Groß- und Klein-Vernich, kaiserlicher Generalfeldmarschall-Leutnant, königlich-spanischer General, kurtrierischer Geheimer Rat und Amtmann zu Daun, Ulmen und Cochem.
 Johann Hugo von Orsbeck (1634–1711), Kurfürst und Erzbischof von Trier (1676–1711)